Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 397 dans le monde.

 Route 397 au Québec, Canada
 Route nationale 397 en France